El premio Novato del Año es un galardón otorgado cada año al jugador más sobresaliente en la Liga Profesional de Baloncesto de Venezuela (LPB). Desde 1974, este reconocimiento es acreditado por la Comisión Técnica tras la votación realizada entre los 10 equipos del circuito, Leonardo Rodríguez, asesor especial de la Liga, y el propio órgano colegiado, tal como lo establece el Reglamento General de la LPB. El primero en recibirlo fue Gustavo Martínez.

Para la 2015-2016 los parámetros de elección del Novato del Año cambiaron para esta campaña. En primer lugar, se colocó una edad máxima de 25 años de edad para poder optar por el galardón. El jugador que cumpla esta condición no puede haber actuado en más de 100 minutos en cualquier liga profesional del mundo antes de participar en la LPB. Igualmente, tiene que cumplir con ser jugador de primer año en la LPB. De no cumplirse esta condición, para los jugadores de segundo año, el atleta debe haber tenido un promedio en la temporada anterior menor a 5 minutos y haber participado en menos del 50% de los encuentros de su equipo. Y será elegido tras la votación realizada entre los 10 gerentes generales de los equipos que conforman el certamen, y los miembros de la Comisión Técnica, José Rafael Gómez, Manuel Fuentes y Julio Mogollón, tal como lo establece el Reglamento General de la LPB.

En la temporada 2017 el premio quedó desierto, después que la LPB no haya hecho un seguimiento de ellos, debido al bajo número de jóvenes que debutaron en este torneo.

Lista de ganadores al premio

Véase también 
 Liga Profesional de Baloncesto de Venezuela
 Federación Venezolana de Baloncesto
 Liga Nacional de Baloncesto de Venezuela

Enlaces externos 
 Página oficial

Baloncesto en Venezuela